Slovo autogen má několik významů:
 zastaralý a dnes slangový výraz pro
 svařování plamenem – metoda svařování směsí kyslíku a hořlavého plynu, např. acetylénu, vodíku, metanu, aj.
 řezání kyslíkem, řezání plamenem – metoda řezání kovů, které mají teplotu hoření nižší než teplotu tavení (např. ocel)
 Autogen Gasaccumulator AG – německá automobilka založena roku 1914
 autogen.sh – počítačový skript, který je součástí GNU build systému a slouží k před-kompilační přípravě zdrojových kódů sestavované aplikace
 Autogen (hudební skupina) – pražská heavymetalová skupina, založená roku 1983 a s menšími přestávkami hrající dodnes (2020).